Nice peut désigner :

Arts et culture

Musique

Album 
 Nice est un album de The Nice sorti en 1969.

Chanson 
 Nice est une chanson du groupe anglais Duran Duran, sortie en 2005.

Groupe 
 The Nice est un groupe rock psychédélique britannique qui a œuvré de 1967 à 1969.

Mot 

En anglais, le mot nice peut vouloir dire gentil, sympa, joli, bon (au sens sensitif).

Toponyme 

 Nice, une commune de France
 Cap de Nice
 Comté de Nice
 Nice de Montferrat, nom français de Nizza Monferrato, une ville d'Italie.
 La Nice de l'Est est le surnom de la ville de Vesoul.
  Nice est une unité urbaine statistique propre au comté de Lake, dans l'État de Californie.

Divers 
 nice, Commandes Unix permettant de définir la priorité d'un processus lors de son démarrage.
 Nice, un langage de programmation.
 NICE est l'acronyme pour National Institute for Health and Clinical Excellence, institut anglais
 Le modèle de Nice est un scénario décrivant la formation et l'évolution du Système solaire. Il est nommé ainsi car il fut initialement développé à l'observatoire de la Côte d'Azur, à Nice en France.
 NICE est l'acronyme de Nuclear Island Common Engineering, coentreprise d'EDF et Areva pour les projets de réalisation des « îlots nucléaires » - la partie nucléaire d'une centrale.
Hellé Nice, pilote automobile française.